Иван Иванович Повали́шин:
 Повалишин, Иван Иванович (род. ?) — премьер-майор.
 Повалишин, Иван Иванович (род. 1769) — майор.